Parametopella är ett släkte av kräftdjur. Parametopella ingår i familjen Stenothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Parametopella